Шале:
 Шале — небольшой сельский домик в Альпах в швейцарском стиле. Небольшая дача (заграничное).
 Шале () — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Шале () — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Шале () — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Шале () — коммуна во Франции, департамент Эндр.
 Шале () — муниципалитет в Бразилии, штат Минас-Жерайс.

Персоналии 
 Шале, Анри де Талейран-Перигор (1599—1626) — придворный Гастона, герцога Орлеанского, брата короля Людовика XIII, участник заговора против кардинала де Ришельё.
 Шале, Виктория (род. 1981) — английская актриса, впоследствии ставшая психологом-консультантом.
 Шале-Венель, Жан-Жак (1811—1893) — швейцарский политик.

См. также 
 Шалле